Intestinal Disgorge é uma banda estadunidense de grindcore e goregrind com temáticas gore, sexo e assassinato.

Bandas do Texas
Bandas de grindcore